Burg Mühlhausen steht für

 Burg Mühlhausen (Mühlhausen im Täle), eine frühere Burg bei Mühlhausen im Täle, Baden-Württemberg
 Burg Mühlhausen (Stuttgart), eine frühere Burg in Stuttgarter Stadtbezirk Mühlhausen
 Burg Mühlhausen/Thüringen, eine frühere Burg in Mühlhausen/Thüringen
 Burgstall Mühlhausen, eine abgegangene Burg beim Ortsteil Mühlhausen der Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern